Ни́на Леони́довна Дарузе́с (1899—1982) — советская переводчица английской и французской литературы.

Переводы Н. Л. Дарузес отличаются высоким профессиональным уровнем и яркой художественностью; например, её перевод (совместно с Н. А. Волжиной) романа Диккенса «Наш общий друг» Корней Чуковский назвал «блистательным». Нора Галь называет Н. Л. Дарузес «удивительно разносторонним переводчиком» и восторгается её богатейшей словесной палитрой и тонким вкусом. Многие переводы Н. Л. Дарузес стали классическими, в их числе «Маугли» и «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга, «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, рассказы О. Генри.

Биография 
Родилась а в Томске в семье старшего бухгалтера Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. Тётка Нины Леонидовны по отцу — Наталья Александровна Дарузес, известная как «муза» поэта Валерия Брюсова.

После окончания в 1917 году гимназии работала счетоводом и одновременно обучалась на факультете общественных наук МГУ. В 1922 году долго болела тифом, из-за чего вынуждена была оставить службу и учёбу. В 1928—1929 годах училась в Институте новых языков, но из-за новой болезни диплом не получила. С 1928 по 1930 год служила литературным редактором журнала «Литейное дело», в период 1930—1931 годов — референт в комитете стандартизации при Совете труда и обороны.

С 1929 года — член коллектива переводчиков «школы И. А. Кашкина». Свободно владела английским и французским языками, могла также читать немецкий текст. С 1930 года — постоянный сотрудник журнала «Интернациональная литература», где работала до его закрытия в 1943 году.

Первым профессиональным переводом Нины Леонидовны стал роман Перл Бак «Земля» (1934). С этого момента Дарузес занималась исключительно литературным трудом (перевод и редактура). С 1939 года — член Союза писателей СССР.

Умерла 26 апреля 1982 года в Москве.

Список писателей, переведённых Н. Л. Дарузес 

 Перл Бак
 Амброз Бирс
 Фрэнсис Брет Гарт
 О. Генри
 Генри Джеймс
 Джеймс Джойс
 Чарльз Диккенс
 Редьярд Киплинг
 Эрскин Колдуэлл
 Джек Лондон
 Мольер
 Ги де Мопассан
 Ричард Натаниэль Райт
 Адриенна Рич
 Роберт Льюис Стивенсон
 Марк Твен
 Оскар Уайльд
 Эрнест Хемингуэй
 Бернард Шоу

Редактировала переводы Бальзака, Джека Лондона и многих современных американских писателей.

Тексты некоторых её переводов можно найти в Викитеке.

Награды и почести 
 1947: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1948: медаль «В память 800-летия Москвы»

Литература

Ссылки

Примечания 

Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики с английского языка
Переводчики с французского языка
Жители ЖСК «Советский писатель»